, literalmente «cuarta calle» en idioma japonés, se refiere a:

 Emperador Shijō, 87º Emperador de Japón;
 Familia Shijō, una familia cortesana kuge japonesa, descendiente del clan Fujiwara;
 Lugares:
 Shijō (Kagawa), una antigua villa en la prefectura de Kagawa, Japón;
 Shijō-dori, una calle histórica que recorre de este a oeste la antigua capital de Heian-kyō, actual Kioto;
 Estaciones de tren:
 Estación Shijō, en Shimogyō-ku (Kioto);
 Estación Gion-Shijō, en Higashiyama-ku (Kioto).

Véase también 
  Ichijō - Nijō - Sanjō - Shijō - Gojō - Rokujō - Shichijō - Hachijō - Kujō - Jūjō

Apellidos japoneses